Пастухова — фамилия и название населённых пунктов в России:

Топоним 
 Пастухова — деревня в Исетском районе Тюменской области.
 Пастухова — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Фамилия  Пастухова, Алла Павловна (1936—2014) — советский журналист, литературный критик, редактор.
 Пастухова, Вера Семёновна (род. 1957) — советская спортсменка, российский тренер и судья по художественной гимнастике.
 Пастухова, Ирина Юрьевна (род. 1968) — советская и российская биатлонистка.
 Пастухова, Мария Фоминична (1918—2003) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.

См. также 
 Пастухов